Марко Йованович:
 Йованович, Марко (род. 1978) — сербский футболист.
 Йованович, Марко (род. 1982) — черногорский футболист.
 Йованович, Марко (род. 1988) — сербский футболист.
 Йованович, Марко (род. 1989) — сербский футболист.
 Йованович, Марко (род. 1991) — сербский футболист.